Regnell eller Regnéll är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Fredrik Regnell (1807–1884), läkare och mecenat
 Carl Göran Regnéll (1916–1987), bankdirektör och riksdagsman
 Elsa Regnell (1889–1967), simhoppare
 Gerhard Regnéll (1915–2002), geolog
 Hans Regnell (1920–2013), handbollsmålvakt
 Lisa Regnell (1887–1979), simhoppare
 Sten Regnell (1926–2006), civilingenjör, målare och författare
 Tobias Regnéll (född 1967), journalist och publicist

Svenska efternamn